Lindholm är ett vanligt svenskt efternamn. Den 31 december 2019 var det 8 578 personer i Sverige med namnet Lindholm, vilket ger det plats nummer 98 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Lindholm

A
 Anders Lindholm (1811–1867), organist och kompositör
 Anton Lindholm (född 1994), ishockeyspelare
 Audun Lindholm (född 1980), norsk redaktör, förläggare och litteraturkritiker
 Anna Lindholm, (född 1965), skådespelare

B
 Bengt Lindholm, förgreningssida
 Bengt Lindholm (violinbyggare)
 Bengt Lindholm (åklagare)
 Benny Lindholm (född 1985), politiker
 Berit Lindholm (född 1934), operasångerska
 Berndt Lindholm (1841–1914), målare

C
 Charles Lindholm (1870–1955), arkitekt
 Charlotte Lindholm (1836–1917), folkskollärare, författare
 Christina Lindholm (född 1942), professor
 Christopher Lindholm (född 1985), ishockeyspelare
 Clæs Lindholm (1930–1975), målare

D
 Dan Lindholm (född 1953), finländsk läkare
 Dave Lindholm (född 1952), finländsk gitarrist

E
 Einar Lindholm (1913–1990), fysiker
 Elias Lindholm (född 1994), ishockeyspelare
 Elmo Lindholm (1897–1978), filolog och politiker
 Erik Lindholm flera personer
 Eric Lindholm "Kirre" (1888–1929), skådespelare
  Erik Lindholm (fiolbyggare) (1874–1952)
 Erik Lindholm (friidrottare) (1890–1957)
 Erik Lindholm (konstnär) (1919–1985), målare

F
 Ferdinand Lindholm (1883–1963), meteorolog
 Fredrik Lindholm (1861–1938), tidningsman, författare, dramatiker
 Fredrik Lindholm (forskare), ingenjör
 Fredrik Lindholm (pianist) (1837–1901)

G
 Greta Lindholm (född 1941), danskonstnär
 Gun-Mari Lindholm (född 1962), åländsk politiker

H
 Hampus Lindholm (född 1994), ishockeyspelare
 Hanna Lindholm (född 1979), långdistanslöpare
 Helena Lindholm (född 1964), freds- och utvecklingsforskare
 Helge Lindholm (1886–1926), politiker
 Helge Lindholm (konstnär) (1922–1996), konstnär och teaterdekoratör
 Herman Lindholm (1875–1955), kommunalpolitiker, snickare, grundare av Liseberg

I
 Inge Lindholm (1892–1932), friidrottare
 Iris Lindholm (1923–2013), textil- och bildkonstnär

J
 Jan Lindholm (född 1951), förskollärare, politiker
 Jessica Lindholm (född 1969), illustratör, konstnär, barnboksförfattare
 Johan Lindholm (född 1964), fackföreningsledare
 Josef Lindholm (1860–1941), borgmästare

L
 Leila Lindholm (född 1975), kock
 Lorens August Lindholm (1819–1854), målare
 Louis Lindholm (1917–1999), konstnär och tecknare

M
 Maj-Britt Lindholm (1933–2022), skådespelare
 Malou Lindholm (född 1948), politiker, miljöpartist
 Margaret Lindholm Ogden (född 1952), amerikansk fantasyförfattare
 Margareta Lindholm (född 1960), genusvetare
 Marika Lindholm (född 1948), finländsk kortdistanslöparer
 Mathias Lindholm (född 1974),  programledare i radio och tv
 Max Lindholm (född 1997), ishockeyspelare
 May Lindholm (född 1965), norsk-svensk skulptör
 Mikael Lindholm (född 1964), ishockeyspelare
 Märta Lindholm (1914–1972), finländsk gymnastiklärare och ledare

O
 Ola Lindholm (född 1970), programledare
 Olle Lindholm (1911–1989), kapellmästare, kompositör, pianist
 Olli Lindholm (1964–2019), finländsk sångare i rockbandet Yö

P
 Paul Lindholm (född 1970), finländsk fotbollstränare
 Pehr Lindholm (1741–1813), instrumentmakare i Stockholm
 Peter "Peja" Lindholm (född 1970), curlingspelare
 Peppe Lindholm (född 1972), trumslagare
 Per August Lindholm (1856–1944), lärare, författare och tidningsman
 Petra Lindholm (född 1973), finländsk videokonstnär
 Putte Lindholm (1921–1999), finländsk-svensk målare och teckningslärare
 Pär Lindholm (född 1991), ishockeyspelare

R
 Rolf Lindholm (född 1934), jurist, diplomat

S
 Sigrid Lindholm (1875–1946), målare och tecknare
 Sigurd Lindholm (1904–1990), politiker, statsråd
 Solveig Svennegren-Lindholm (1936–2022), konstnär
 Sten Lindholm (född 1932), målare
 Sten Åke Lindholm (född 1940), företagsledare
 Stephen Lindholm (född 1954), journalist, tidigare barnskådespelare
 Sture Lindholm (född 1964), finländsk lärare och författare
 Sven Olov Lindholm (1903–1998), nationalsocialist
 Sven-Åke Lindholm (född 1933), svensk musiker, kompositör, sångtextförfattare

T
 Tobias Lindholm (född 1977), dansk manusförfattare och filmregissör
 Tommy Lindholm (född 1947), finländsk fotbollsspelare och tränare
 Torun Lindholm (född 1962), författare och professor

U
 Ulrika Lindholm (1886–1977), vissångerska

V
 Valdemar Lindholm (1880–1947), författare, upptecknare av folksagor
 Veronica Lindholm (född 1984), politiker, socialdemokrat

W
 Waldemar Lindholm (1872–1900), konstnär

Källor

Svenska efternamn